Улоф Рудбек (Рюдбек) старший (), Олаус Рудбекиус () (13 сентября 1630 года, Вестерос — 12 декабря 1702 года, Уппсала) — шведский учёный — анатом, ботаник и атлантолог, также изучал и преподавал математику, физику и музыку.

Биография 
Улоф Рудбек родился 13 сентября 1630 года в городе Вестеросе.

Он получил образование в Уппсальском и Лейденском университетах.

В 1653 году сделал открытие лимфатических сосудов; был доцентом ботаники в Уппсальском университете, где основал ботанический сад, который впоследствии, благодаря Линнею, приобрёл большое значение; затем был профессором анатомии и ректором университета.

Рудбек составил большой труд по ботанике с рисунками, гравированными на дереве, для чего он изготовил 11 000 рисунков растений; в 1701 году была издана вторая часть этого труда под заглавием Campi Elysii liber secundus; экземпляры первой части, кроме двух, сгорели в 1702 году и лишь в 1863 году появилось новое издание этой части, в количестве 20 экземпляров.

Кроме того, Рудбек написал: Hortus botanicus (Уппсала, 1685 ) и Atland eller Manheim, Atlantica sive Manheim, vera Japheti posterorum sedes et partia (Уппсала, 1675—1698, 3 т. ), в котором Рудбек старался доказать, что Швеция — это Атлантида Платона.

Сын Рудбека, Улоф Рудбек младший (1660—1740), также был известным учёным, медиком и естествоиспытателем, профессором Уппсальского университета. Другим известным потомком исследователя был Альфред Нобель.

Исследования в анатомии 
Рудбек был одним из первых учёных, изучавших лимфатические узлы. В Швеции он считается первооткрывателем лимфатической системы человека, так как весной 1652 года представил свои результаты при дворе королевы Кристины. Однако он не опубликовал их до конца 1653 года, и тем самым датчанин Томас Бартолин опередил его, опубликовав аналогичное исследование раньше. Исследования лимфатической системы примерно в это же время также проводились Гаспаро Аселли и Жаном Пеке.

Исследования Рудбека были поддержаны королевой. В одном из зданий университета, Густавиануме, он построил купол, в котором разместил анатомический театр. В театре проводились занятия со студентами. Купол до сих пор существует и относится к наиболее известным достопримечательностям Уппсалы.

Атлантида 

Рудбек широко известен своим сочинением «Атлантика» (Atland eller Manheim, Atlantica sive Manheim, vera Japheti posterorum sedes et partia, Уппсала, 1675—1698, 3 т. ), в котором отождествляет древнее готское (то есть шведское в его интерпретации) государство с мифической Атлантидой, описанной Платоном как исчезнувшее древнее государство с идеальным общественным устройством. Развивая эту идею, Рудбек пришёл к выводу о том, что Швеция — колыбель человечества.

Ректор университета 
В 1662 году Рудбек был назначен ректором Уппсальского университета. Хотя его сангвинический темперамент и самоуверенность не всегда позволяли ему принимать верные решения, он, несомненно, вошёл в историю как один из самых выдающихся ректоров университета. В течение 30 лет, благодаря благосклонности канцлера Делагарди, он фактически единолично управлял университетом. С его именем связан период строительства в 1660-е годы. При нём были построены многие ныне существующие здания. На месте бывшей кафедры Уппсальского католического архиепископа он самолично спланировал строительство университетского кампуса, описанное в третьей части «Атлантики». Через реку был перекинут подвесной мост, находившийся там же, где и современный мост. К заслугам Рудбека следует отнести и то, что в 1669 году Делагарди передал в дар университету свою коллекцию рукописей, включающую Младшую Эдду и перевод Вульфилы Евангелия на готский язык.

В 1702 году во время пожара в Уппсале Рудбек проявил самоотверженность, спасая университетскую библиотеку и ценные коллекции.

Карл Линней в честь Улофа Рудбека старшего и его сына Улофа Рудбека младшего дал название  роду южноамериканских красивоцветущих трав.

Примечания

Литература 
 Esberg. Laudatio funebris Olai Rudbeckii patris (Уппсала, 1703).

Атлантологи
Ботаники по алфавиту
Ботаники Швеции
Математики Швеции
Медики Швеции
Физики Швеции
Ректоры Уппсальского университета